Пехлевані́ді, Пехлевані́діс () — грецьке прізвище.

Персоналії 
 Алківіад Пехлеваніді (1914—1976) — радянський футболіст.
 Євстафій Пехлеваніді (* 1960) — радянський і грецький футболіст, син Алківіада Пехлеваніді.

Грецькі прізвища